Peperita puede referir a:

 Peperita, un género de insectos.
 Peperita, una roca volcanosedimentaria.